

Biologia 
 Metron - genere di farfalle

Editoria 
 Metron - rivista internazionale di statistica
 Metron - rivista internazionale di architettura dal 1945 al 1949

Filosofia 
 Metron -

Fisica 
 Metron - unità di misura nella teoria di Heim

Fumetti 
 Metron - personaggio immaginario dei fumetti dell'universo DC

Televisione 
 Metron - specie immaginaria dell'universo di Star Trek